La Copa Ecuador 2021, también conocida como la «Copa de la FEF», iba a ser la 2.ª edición de esta competición de la Copa Ecuador. Iba a iniciar el 21 de agosto y finalizaría el 8 de diciembre. El torneo iba a ser organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y participarían clubes de Serie A, Serie B y Segunda Categoría. Sin embargo el torneo fue cancelado por parte de la FEF debido a problemas con la empresa dueña de los derechos de transmisión como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en Ecuador.

El equipo campeón iba a clasificar como Ecuador 4 a la Copa Sudamericana 2022 e iba disputar la Supercopa de Ecuador 2022.

Sistema de competición 
El torneo para esta edición iba a cambiar de formato en relación con la última edición disputada, iba a contar con 48 equipos participantes: los 16 de Serie A 2021, los 10 de Serie B 2021 y los 22 equipos de Segunda Categoría 2020 (campeón o subcampeón de los campeonatos provinciales).

En la primera fase (32 equipos), los 10 equipos de la Serie B, los 22 equipos de Segunda Categoría, serían emparejados mediante sorteo en 16 llaves, jugando bajo el sistema de eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Los 16 ganadores de las llaves clasificarían a la segunda fase.

En la segunda fase (32 equipos), los 16 equipos de Serie A y los 16 equipos clasificados de la primera fase, serían emparejados por sorteo en 16 llaves. A partir de esta fase se jugarían dieciseisavos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final bajo el sistema de eliminación directa.

Localía del partido: Los dieciseisavos de final, octavos, cuartos y la final serían a partido único, en el estadio de los equipos de menor categoría o en caso de que los dos equipos sean de la misma división se jugaría en la sede del equipo con menor rendimiento en la temporada 2020. En tanto que la primera fase y las semifinales se jugarían en partidos de ida y vuelta aplicando el mismo criterio del partido único para definir la localía del partido de vuelta. La final se disputaría en cancha neutral.

Clasificación a torneos Conmebol: El equipo que hubiera quedado campeón clasificaría como Ecuador 4 a la Copa Sudamericana 2022. En caso de que el campeón hubiera estado clasificado a la Copa Libertadores 2022 o hubiera clasificado como Ecuador 1, 2 o 3 a la Copa Sudamericana 2022, el cupo de Ecuador 4 lo hubiera obtenido el subcampeón o el equipo de mejor rendimiento que no hubiera estado clasificado a ningún torneo internacional.

Formato 

Los 48 equipos hubieran sido divididos de la siguiente manera en las fases iniciales del torneo.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Notas

Referencias

Véase también 
 Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2021
 Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie B 2021
 Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Segunda Categoría 2021
 Supercopa de Ecuador 2021
 Súperliga Femenina de Ecuador 2021
 Temporada 2021 del fútbol ecuatoriano

Enlaces externos 
 Federación Ecuatoriana de Fútbol

Copa Ecuador
Fútbol en 2020
Deporte en Ecuador en 2020